It’s Five O’Clock Somewhere — дебютный альбом рок-группы Slash's Snakepit, выпущенный в феврале 1995 года. Лонгплей имел внушительный коммерческий успех, достигнув 70-й строчки в хит-параде Billboard 200 и завоевав «платиновую» сертификацию от RIAA.

Список композиций

Участники записи 
Slash’s Snakepit
  — вокал
 Слэш — соло-гитара, ритм-гитара, бэк-вокал, продюсирование
 Гилби Кларк — ритм-гитара, бэк-вокал
 Майк Айнез — бас, бэк-вокал
 Мэтт Сорум — ударные
Дополнительные музыканты
 Диззи Рид — клавишные, бэк-вокал
  — губная гармоника
  — перкуссия
Дополнительный персонал
 Майк Клинк — продюсер, аудиоинженер
  — микширование
  — микширование
 Джерри Финн — звукоинженер
 Джон Рэдзин — звукоинженер
 Рик Рапони — звукоинженер
 Робби Стиглиц — звукоинженер
 Шон Берман — звукоинженер
 Джей Райан — дополнительный звукоинженер
 Ноэль Голден — дополнительный звукоинженер
 Джордж Марино — звукоинженер

Источники 

Общие
 
 
 
Конкретные

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Geffen Records